Montserrat Caballé – soprano spagnolo deceduta nel 2018
 Jacques Caballé